Lady Starlight – cantante statunitense
 Lady Starlight – singolo degli Scorpions del 1980